Slovo funkce je užíváno ve více významech:
 funkce (biologie) je charakteristická nebo požadovaná činnost orgánu, též jeho účel nebo úloha
 funkce (organizace) je pracovní nebo řídicí místo v organizaci nebo veřejném životě, s kompetencemi a odpovědnostmi svěřenými na základě jmenování zřizovatelem nebo nadřízeným, komplement k pojmu hodnost
 matematická funkce je druh matematického zobrazení; ve stejném smyslu se používá i v přírodních a technických vědách pro závislost jedné veličiny na druhé
 maticová funkce
 funkce (programování) – v programování druh podprogramu s návratovou hodnotou
 funkce (lingvistika)
 funkce (specifikace) – v softwarovém inženýrství požadovaná, funkcionalita či tzv.

Externí odkazy